Фигерас (часто пишется как Фигерес) — город в Каталонии, Испания.
 Хосе Фигерес Феррер (1906—1990) — политик, трижды президент Коста-Рики.
 Хосе Мария Фигерес Ольсен (род. 1954) — его сын, президент Коста-Рики в 1994—1998 гг.
 Фигерес, Кристиана (род. 1956) — коста-риканский дипломат, в 2010—2016 гг. исполнительный секретарь Комиссии ООН по изменению климата. Дочь Хосе Фигереса Феррера.